Kangimut Sammisoq bezeichnet:
 Kangimut Sammisoq (Bucht) (auch Kangimut Sammisua), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kangimut Sammisoq (Insel), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland